Die Saison 2003/04 der Oberliga Nordost war die 13. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordost und die zehnte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Nachdem die Nord-Staffel bereits in der Vorsaison 2002/03 aus 19 Mannschaften bestanden hatte, erfolgte in dieser Saison eine Angleichung an die Süd-Staffel, die aus 18 Mannschaften bestand. So gab es zum Saisonende vier Absteiger aus der Nord-Staffel, während in der Süd-Staffel drei Absteiger in die Verbands- und Landesligen (in Sachsen und Thüringen) vorgesehen waren. Analog zur Vorsaison galt die Aufstiegsregelung mit zwei Relegationsspielen zwischen den beiden Staffelsiegern zur Ermittlung eines Aufsteigers in die Regionalliga.

Staffel Nord 
Zu Beginn der Saison kam der SV Babelsberg 03 als Regionalliga-Absteiger in die Oberliga. Aus der Berlin-Liga stieg der SV Yeşilyurt Berlin auf. Aus der Brandenburg-Liga qualifizierte sich der Frankfurter FC Viktoria 91 und aus der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern der Sievershäger SV 1950 für die Oberliga.

Die Babelsberger wurden Herbstmeister der Nordstaffel mit vier Punkten Vorsprung vor den Amateuren von Hertha BSC und fünf Punkten vor den Amateuren von Hansa Rostock. Auf den Abstiegsrängen überwinterten der Berliner AK 07 mit 12 Punkten, der Frankfurter FC Viktoria und der Sievershäger SV 1950 mit je dreizehn Punkten und der FV Motor Eberswalde mit fünfzehn Punkten.

Am Ende der Saison wurden die Amateure von Hertha BSC Meister der Nordstaffel und qualifizierte sich für die Relegationsspiele gegen den Meister der Südstaffel, den VFC Plauen. Die beiden Vorjahresaufsteiger Frankfurt und Sievershagen belegten auch am Saisonende Abstiegsplätze und verabschiedeten sich gleich nach der ersten Saison wieder von der Oberliga. Ihnen folgten der Brandenburger SC Süd 05 und der VfB Lichterfelde 1892, der sich nach der Saison in Lichterfelder FC Berlin 1892 umbenannte.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Torschützenliste

Staffel Süd 
Zu Beginn der Saison kam der Dresdner SC als Regionalliga-Absteiger in die Oberliga. Aus der Verbandsliga Sachsen-Anhalt stieg der VfB Germania Halberstadt auf. Aus der sächsischen Landesliga qualifizierte sich der VfB Auerbach und aus der Landesliga Thüringen kam der FC Erfurt Nord dazu. Vor der Saison hatte sich der OFC Neugersdorf in FC Oberlausitz Neugersdorf umbenannt.

Mit einem Vorsprung von sieben Punkten auf den FV Dresden-Nord und von acht Punkten auf den Halleschen FC sicherte sich der FC Carl Zeiss Jena die Herbstmeisterschaft der Südstaffel. Auf den Abstiegsrängen tummelten sich der FC Anhalt Dessau mit sechs Punkten, der Dresdner SC mit sieben Punkten und der FC Erfurt Nord mit elf Zählern.

Nach der Winterpause gaben sowohl der FC Anhalt Dessau als auch der VfB Leipzig bekannt, dass sie Insolvenzanträge stellen würden. Damit wurden alle Ergebnisse der bisherigen Spiele dieser Mannschaften annulliert und die Vereine standen als Absteiger fest. Die Leipziger waren bis dahin noch Sechster gewesen.

Am Ende der Saison wurde der VFC Plauen mit nur einem Punkt Vorsprung Meister der Südstaffel, vor dem FC Carl Zeiss Jena und dem 1. FC Magdeburg. Damit nahm der Verein an den Relegationsspielen gegen den Meister der Nordstaffel, Hertha BSC Amateure, teil. Neben den beiden insolventen Mannschaften stieg auch der Regionalliga-Absteiger Dresdner SC ab, der in der Saison 2006/07 ebenfalls in die Insolvenz ging.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Aufstiegsspiele zur Regionalliga 
Die Relegationsspiele zwischen den Siegern der Nord- und der Süd-Staffel bestritten die Amateure von Hertha BSC und der VFC Plauen. Das Hinspiel in Plauen konnten die Berliner nach zweimaliger Führung des VFC schließlich für sich entscheiden, wobei Alexander Ludwig durch seinen Hattrick die Partie entschied. Die Mannschaft stand nach dem Spiel in der Kritik, da sie mehrere Spieler ihrer ersten Mannschaft eingesetzt hatte, was jedoch durchaus erlaubt war.
Das Rückspiel in Berlin drehten die Plauener nach einem 0:2-Rückstand noch in den letzten 20 Minuten und gewannen schließlich mit 3:2. Durch das bessere Torverhältnis qualifizierten sich jedoch die Berliner für die Regionalliga, während Plauen diese erst mit der Ligareform nach der Saison 2007/08 erreichte. Damit konnte sich erstmals eine Mannschaft der Nord-Staffel in der Relegation gegen die Sieger der Süd-Staffel durchsetzen, welche zuvor dreifach in Folge die Relegation gewinnen konnten.

|}

2003
Fußballsaison 2003/04